Suderø kan have flere betydninger:

 Suðuroy er det danske navn for en færøsk ø.
 Suderø (Smålandsfarvandet) er en ø i Smålandsfarvandet nordvest for Falster.